Stokeley (стилизовано как STOKELEY)  — дебютный студийный альбом американского рэпера Ski Mask the Slump God. Он был выпущен 30 ноября 2018 года лейблом Republic Records. Альбом был назван в честь реального имени исполнителя. Он включает в себя гостевые участия от Juice WRLD, Остина Лама, Lil Baby и Lil Yachty.

Коммерческий успех 
В США Stokley дебютировал под номером 6 в американском чарте Billboard 200, заработав 51 000 альбомно-эквивалентных единиц и 5000 продаж альбомов за первую неделю.

Список композиций 
Вся информация взята из Tidal.

Заметки
 На «Save Me, Pt. 2» пользуется голос Samaria

Сэмплы
 «Foot Fungus» включает в себя интерполяцию песни «Drop It Like It’s Hot» от Snoop Dogg и Pharrell.

Участники записи 
Вся информация взята из Tidal.
 Adrian Lau — запись 
 Fresh ThPharmacy — запись 
 Leighton «LG» Griffith — запись 
 Alex Tumay — смешивание 
 Thomas «Tillie» Mann — смешивание 
 Joe LaPorta — мастеринг 
 Ski Mask The Slump God — голос, текст 
 Juice Wrld — голос, текст 
 Остин Лам — голос, текст 
 Lil Baby — голос, текст 
 Lil Yachty — голос, текст

Позиции в чартах

Примечания 

Дебютные альбомы 2018 года
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы Ski Mask the Slump God
Альбомы, спродюсированные WondaGurl
Альбомы Republic Records
Альбомы, спродюсированные Kenny Beats